La nazionale di calcio degli Emirati Arabi Uniti Under-23 è una delle rappresentative giovanili degli Emirati Arabi Uniti ed è posta sotto l'egida della Federazione calcistica degli Emirati Arabi Uniti.

Giochi Asiatici

Coppa d'Asia AFC Under-23

Coppa delle Nazioni del Golfo Under-23

Rosa Attuale 
 Squadra convocata per la Coppa d'Asia AFC Under-23 2022

|-----
! colspan="9" bgcolor="#FFDEAD" align="left" | Portieri
|----- bgcolor="#FFECCE"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" | Difensori
|----- bgcolor="#E7FAEC"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#BBF0C9" align="left" | Centrocampisti
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#FFACB3" align="left" | Attaccanti
|----- bgcolor="#FFD2D6"

Under-23
Emirati Arabi Uniti